И́йтти (, ) — община в провинции Кюменлааксо на юге Финляндии. Общая площадь территории — 687,08 км², из которых 97,27 км² покрыто водой.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Ийтти проживают 6997 человек: 3444 мужчины и 3553 женщины.

Финский язык является родным для 98,52 % жителей, шведский — для 0,36 %, для оставшихся 1,11 % жителей общины родными являются прочие языки.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 14,25 %
 от 15 до 64 лет — 63 %
 от 65 лет — 22,87 %

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии
Кюменлааксо